Gordon kan som auktorsförkortning betyda:

 Dennis P. Gordon
 George Gordon (botaniker) 
 Isabella Gordon
 Linda K. Gordon
 Mackenzie Gordon Jr.
 Robert D. Gordon

Robotskapade auktorsförkortningar